«Mi Mi Mi» — песня российской группы Serebro, записанная как третий сингл из альбома «Сила трёх» и выпущенная 10 июня 2013 года на лейбле EGO. Песня стала крупным хитом в Европе и получила различные сертификации по всему миру.

Музыкальное видео 
Премьера видео состоялась на итальянском музыкальном телеканале Ego. Сюжета как такового в видео нет — Елена Темникова, Анастасия Карпова и Ольга Серябкина просто наслаждаются отдыхом на фешенебельном морском курорте. В клипе участницы группы в купальниках, на шпильках и в типично русских меховых шапках купаются в бассейне, прыгают с «тарзанки», чувствуют себя королевами, восседая на тронах в морском прибое, заигрывают с оператором и тому подобное. Менее чем за 3 месяца суммарное количество просмотров клипа превысили отметку в 15.000.000. На 10 июня 2015 года видеоклип посмотрели более 70 млн человек. Клип возглавлял Top Chart Мексики и Топ-40 М1 Украины. Также клип возглавил хит-парад Топ-11 Украинского телеканала RU.MUSIC. В Италии видеоклип возглавлял несколько месяцев iTunes Video Chart. На данный момент видеоклип имеет более 100 миллионов просмотров, что является крупным показателем для российского артиста.

Коммерческий успех 
Песне удалось войти в чарты Италии, Голландии, Бельгии, Германии, Индонезии, Дании, Нидерландов, Украины, Люксембурга, Мексики, Японии, Польши, Швейцарии, Кореи, Испании, Австрии, Португалии, Швеции, Норвегии, Ирландии и США. Сингл стал «платиновым» в Италии. В декабре 2013 года стало известно, что MI MI MI получил «золотой» статус в Голландии.

Чарты

Сертификации

В кино, на телевидении и в играх 
 Песня прозвучала в американском телесериале «Селфи» (2014 г.).
 Использовалась в американской комедии «Шпион» (2015 г.).
 Использовалась в американской комедии «Джем и Голограммы» (2015 г.).
 Звучала в некоторых эпизодах корейского ТВ-шоу «Бегущий человек».
 Использовалась в игре «Just Dance 2019», но была исполнена исполнителем «Hit The Electro Beat»(2018 г.).

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы Serebro